Promised Land Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Promised Land Township (Craighead County, Arkansas)
 Promised Land Township (Lawrence County, Arkansas)